Dae steht für: 

 Charlit Dae, US-amerikanischer Schauspieler, Stuntman und Stunt Coordinator
 Dae (Kurzfilm), jugoslawischer Kurzfilm von Stole Popov

Siehe auch:
 DAE